Ка́бушкина () — посёлок в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Великолукского сельсовета. Расположен в 14 км от Барановичей.

История 
Ранее был известен как деревня Торболово.

В 1969 году деревня стала посёлком, названным в честь Героя Советского Союза, уроженца соседней деревни Малаховцы Ивана Константиновича Кабушкина.

К посёлку присоединена деревня Черемошник, которая во времена Второй Польской Республики была фольварком. В 1921 году в нём проживало 26 жителей (15 женщин и 11 мужчин). 22 человека являлись католиками и 4 — православными.

Недалеко от посёлка расположен бывший торфобрикетный завод.

Население

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Барановичского района